Deux navires de la Royal Navy ont été nommés HMS Satyr, d'après le personnage de la mythologie grecque :
 Le HMS Satyr (1916) était un destroyer de classe R, lancé en 1916. Il a servi pendant la Première Guerre mondiale et a été démantelé en 1926.
 Le HMS Satyr (P214) était un sous-marin de classe S, lancé le 28 septembre 1942 et qui a servi pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a été prêté à la Marine française et renommé Saphir, et a été mis au rebut en avril 1962.